Торфя́нка — многозначный термин:

Рекреация:
 «Торфянка» — парк (Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ).
 В переносном употреблении обозначает конфликт.

 «Торфянка» — зона отдыха на берегу озера Торфянка (Россия, Московская область, национальный парк «Лосиный Остров»).
 «Сквер на Торфянке» — сквер (Россия, Пермь).

Рыба:
 Торфянка — иное название гольяна.

Прочее:
 Торфянка — район города Королёва.
 «Торфянка. Этюд» — картина художника Н. А. Касаткина (см. иллюстрацию).

См. также 
 Торфяная
 Торфяное
 Торфяной

Примечания